La Gibraltar League Cup 2014-2015 è stata la 2ª edizione della Gibraltar League Cup, una competizione per le squadre della Gibraltar Premier Division. A vincere questa seconda edizione del torneo è stato il College Europa.

Fase a gironi

Gruppo A

Gruppo B

Semifinali 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|24 Gennaio 2015

Finale

Note

Voci correlate 
 Premier Division 2014-2015 (Gibilterra)

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 2014
Calcio nel 2015
Competizioni calcistiche gibilterriane